Туровка может означать:

Населённые пункты 
Россия
 Туровка — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Туровка — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Туровка — деревня в Обоянском районе Курской области.
 Туровка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Туровка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Туровка — село в Никифоровском районе Тамбовской области.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Туровка —  исчезнувшее село в Белогорском районе. 

Украина
 Туровка — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Туровка — посёлок в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Туровка — село в Згуровском районе Киевской области.
 Туровка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Туровка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Туровка — село в Корюковском районе Черниговской области.

Реки 
 Туровка (приток Которосли) — в Ярославской области России
 Туровка (приток Солохты) — в Вологодской области России